Реминьи ():
 Реминьи (Сона и Луара) — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Реминьи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.